Un ragazzo e il suo cane (A Boy and His Dog) – racconto del 1969 scritto da Harlan Ellison 
A Boy and His Dog – cortometraggio del 1936 diretto da Arthur Davis
A Boy and His Dog – cortometraggio del 1946 diretto da LeRoy Prinz
Un ragazzo, un cane, due inseparabili amici (A Boy and His Dog) – film del 1975 diretto da L.Q. Jones, tratto dal racconto di Ellison 
A Boy and His Dog – cortometraggio del 2013 diretto da Cole Nelson